Другов — фамилия:
 
 Другов, Василий Иванович — заместитель министра внутренних дел СССР
 Другов, Виктор Леонидович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Другов, Илья Дмитриевич (1923—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Другов, Юрий Васильевич